Бернд Ліндельоф — шведський каноїст.
 Віктор Ліндельоф — шведський футболіст, захисник клубу «Бенфіка» та національної збірної Швеції.
 Ернст Леонард Ліндельоф — фінський математик, що працював переважно у розділі топології, математичного аналізу та диференціальних рівнянь.
 Лоренц Ліндельоф — фінський математик, ректор Гельсінфорського університету.

Також 
 1407 Лінделеф